Habitus è un termine in uso nell'antica filosofia scolastica, successivamente usato dal critico d'arte Erwin Panofsky ed ancora dal sociologo Pierre Bourdieu.

Sociologia 
In sociologia l'habitus è la condivisione di uno spazio sociale che permette di avere una medesima percezione delle pratiche sociali tra i componenti di una società. Aristotele lo chiamava hexis tradotto poi nel latino habitus. L'Habitus costituisce un "Sistema di disposizioni durabili e trasferibili, Strutture Strutturate, predisposte a funzionare come Strutture Strutturanti" per la maggior parte di natura inconscia.

Pierre Bourdieu, per habitus, intende la chiave della riproduzione culturale, essendo strettamente collegato alla struttura di gruppo sociale (classe, fede religiosa, etnia, livello di istruzione, professione, e via dicendo), è in grado di generare comportamenti regolari che condizionano la vita sociale. Per lui, l'Habitus è il principio generatore e unificatore che ritraduce le caratteristiche intrinseche e relazionali di una posizione, in uno stile di vita unitario, ossia un insieme unitario di persone, beni e pratiche. Gli Habitus sono differenziati ma anche differenzianti. Sono, dunque, anche operatori di distinzione: mettono in atto principi di differenziazione differenti o utilizzano diversamente i principi di differenziazione comuni. Egli lo paragona a un programma auto-correggibile.

Lo stile personale, quel particolare stampo che marchia tutti i prodotti dello stesso habitus, sia nel comportamento sia nel lavoro, non è nulla di più di una deviazione rispetto allo stile di un determinato periodo o di una classe.

Medicina 
In medicina l'habitus è l'atteggiamento esteriore di una persona; il termine viene usato ad esempio per definire la mimica, la postura, i comportamenti e le reazioni di un paziente in relazione al suo stato fisiologico o patologico.

Note

Voci correlate
 Abito (filosofia)
Cultura
Marxismo
Organizzazione
Sociologia del lavoro
 Pierre Bourdieu
 Classi sociali

Sociologia della cultura
Sociologia politica
Semeiotica